

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Chrustowo – część wsi Kujawka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Chrustowo – część wsi Wola Sosnowa w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Chrustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski 
 Chrustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz 
 Chrustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Chrustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście 
 Chrustowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław

Zobacz też 
 Chróstowo, Chrustowice